Abaffi peut désigner :
 Abaffi , un prince de Transylvanie ;
 Abaffi II, le fils du précédent.